Алекса́ндр Силуя́нов: Силуянов, Александр Петрович — советский военный, участник Афганской войны, Герой Советского Союза.
 Силуянов, Александр Юрьевич (род. 1963) — российский менеджер, политический и общественный деятель.